Лебежь — название населённых пунктов:

Россия 
 Лебежь — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Лебеж — деревня в Печорском районе Псковской области.